Щепец — топонимы в Псковской области России:

Щепец — деревня в Гдовском районе.
Щепец — деревня в Палкинском районе, Палкинская волость.
Щепец — река, левый (нижний) приток реки Великая.
Щепец — река, правый (верхний) приток реки Великая.